Osoby o tym nazwisku:
 Feliks W. Kres – polski pisarz
 Maryna Kres – białoruska koszykarka

Zobacz też:
 Kresy dolny i górny